Ильинка () — село, относится к Троицкому району Луганской области Украины.

История 
Являлось селом Покровской волости Купянского уезда Харьковской губернии Российской империи.

Население по переписи 2001 года составляло 65 человек. Почтовый индекс — 92134. Телефонный код — 6456. Занимает площадь 10,2 км².

Местный совет 
92134, Луганська обл., Троїцький р-н, с. Новоолександрівка, вул. 70-річчя Жовтня, 2

Ссылки 
 Ильинка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Троицкого района (Луганская область)
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании